Nicetius van Lyon, aartsbisschop van Lyon van rond 553 tot 573
 Nicetius van Trier, bisschop van Trier van rond 525 tot 566 of 569
 Nicetius van Besançon, bisschop van Besançon in de 6e eeuw